Kanaal Gent-Brugge
Kanaal Brugge-Oostende